Mangun Jaya (Sirah Pulau Padang), een plaats in Indonesië
Mangun Jaya (Babat Toman), een plaats in Indonesië
Mangun Jaya (Kota Kayu Agung), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing